La Serie C2 1986-1987 è stata la 9ª edizione del Serie C2, quarto torneo professionistico del campionato italiano di calcio.

Stagione
A seguito dello scandalo del Secondo Totonero, il  venne retrocesso in Serie C2 direttamente dalla Serie B. Questo comporta il ripescaggio in Serie C1 del .
Il neoretrocesso  che viene ripescato in Serie C1.

Il  viene ripescato al posto del fallito .

Il neo promosso Rifo Sud Vallo di Diano cambia denominazione in Valdiano Calcio '85.A causa di un illecito sportivo al  venne revocata la promozione. Al suo posto venne promosso il Paluani Chievo che, con la promozione mutò anche ragione sociale in  Associazione Calcio Chievo S.r.l..

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1987-1988.
      Retrocessa in Campionato Interregionale 1987-1988.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio squadre a pari merito.  In caso di pari merito in zona promozione e/o retrocessione si doveva giocare una gara di spareggio.

Note:
LAlessandria è stata poi ripescata in Serie C2 1987-1988.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1987-1988.
      Retrocessa in Campionato Interregionale 1987-1988.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio squadre a pari merito.  In caso di pari merito in zona promozione e/o retrocessione si doveva giocare una gara di spareggio.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone C

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1987-1988.
      Retrocessa in Campionato Interregionale 1987-1988.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio squadre a pari merito.  In caso di pari merito in zona promozione e/o retrocessione si doveva giocare una gara di spareggio.

Note:
Il Casarano ha scontato 5 punti di penalizzazione.
Il Perugia ha scontato 2 punti di penalizzazione per lo scandalo del Totonero.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone D

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1987-1988.
      Retrocessa in Campionato Interregionale 1987-1988.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio squadre a pari merito.  In caso di pari merito in zona promozione e/o retrocessione si doveva giocare una gara di spareggio.

Note:
La Cavese ha scontato 5 punti di penalizzazione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Note

Calcio nel 1986
Calcio nel 1987
1986